Krotz oder Krötz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Krotz (* 1985), deutscher Handballspieler
 Bernhard Krötz (* 1970), deutscher Mathematiker
 Esteban Krotz (* 1947), spanisch-deutscher Sozialanthropologe und Kulturphilosoph
 Friedrich Krotz (* 1950), deutscher Kommunikationswissenschaftler, Soziologe und Mathematiker
 Walter Krötz, deutscher Eishockeyspieler
 Wesley Krotz (* 1995), südafrikanischer Eishockeyspieler

Krotz ist Teil folgender Firmierungen:
 Krotz Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Krotz-Defiance Auto Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Grotz